Reichstagswahlkreis 5 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Königsberg 5, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Frankfurt/Oder, Weimarer Republik, siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik